Saint-Thibault, commune du canton de Bouilly, dans le département de l'Aube ;
 Saint-Thibault, commune du canton de Vitteaux, dans le département de la Côte-d'Or ;
 Saint-Thibault, commune du canton de Grandvilliers, dans le département de l'Oise ;
 Saint-Thibault-des-Vignes, commune du canton de Lagny-sur-Marne, dans le département de Seine-et-Marne ;
 Saint-Thibault-sur-Loire, faubourg de la commune de Saint-Satur (canton de Sancerre), dans le département du Cher.

Voir aussi 
 Saint-Thibaud-de-Couz, commune du canton des Échelles, dans le département de la Savoie ;
 Saint-Thibaut, commune du canton de Braine, dans le département de l'Aisne ;
 Saint-Thiébaud, commune du canton de Salins-les-Bains, dans le département du Jura ;
 Saint-Thiébault, commune du canton de Bourmont, dans le département de la Haute-Marne ;
 

Homonymie de toponyme